Алекса́ндр Даше́вский:
 Дашевский, Александр Владимирович (род. 1968) — российский менеджер.
 Дашевский, Александр Михайлович (род. 1980) — российский художник.